Auziņš oder Auzins ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aleksejs Auziņš (1910–1997), lettischer Fußballer und Eishockeyspieler, Olympiateilnehmer
 Igor Auzins, australischer Filmemacher
 Kārlis Auziņš (* 1988), lettischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Mārcis Auziņš (* 1956), lettischer Mediziner und Hochschulmanager